Нікі Ромеро (, ім'я при народженні Нік Роттевел ();  6 січня 1989, Амеронген, Нідерланди) — нідерланський ді-джей, композитор, та музичний продюсер. Працював з такими ді-джеями, як Tiësto, Федде ле Гранд, Сандер ван Дорн, Давід Гета, Кельвін Гарріс, Avicii та Hardwell.

На 2017 рік займав 50 місце в рейтингу ді-джеїв за версією журналу DJ Magazine.

Дискографія

Сингли

Промосингли

Спільні сингли

Ремікси 
2008:
 Prunk Le Funk — «Chronology»

2009:
 Mell Tierra & Sebastian D featuring Stanford — «Maximize»
 Steff Da Campo vs. Ecoustic featuring Lady Rio — «Freakybeatza» (Nicky Romero & Praia Del Sol Remix)
 Sidney Samson and Tony Cha Cha — «Get On The Floor»
 DJ Jean — «Play That Beat»
 Pizetta featuring Reagadelica — «Klezmer»
 Quintino featuring Mitch Crown — «Heaven»
 Firebeatz and Apster — «Skandelous»
 DJ Rose — «Twisted»
 Quintin vs DJ Jean — «Original Dutch»
 Michael Mendoza featuring I Fan — «Be Without You»
 David Guetta — «When Love Takes Over» (Nicky Romero Bootleg)

2010:
 Ian Carey feat. Michelle Shellers — «Keep On Rising»
 Hardwell & Funkadelic — «Get Down Girl»
 Firebeatz and Apster — «Skandelous»
 DJ Jose — «Like That» (Nicky Romero Bigroom Remix)
 Sandy Vee featuring Robin S. — «Straight To The Sky»
 Sol Noir — «Superstring»
 Sivana — «Confusion»
 Mischa Daniëls featuring J-Son — «Where You Wanna Go»
 Grooveyard — «Mary Go Wild»
 Housequake — «People Are People»
 Федде ле Гранд featuring Mitch Crown — «Rockin' High»
 DJ Jesus Luz and Alexandra Prince — «Dangerous» (Nicky Romero Festival Mix)
 Kylie Minogue — «All the Lovers»
 Ned Shepard — «Chromatic» (Nicky Romero & Nilson Remix)
 Green Velvet — «Flash»

2011:
 Taio Cruz — «Dynamite» (Nicky Romero Bootleg)
 Usher — «More» (Nicky Romero Bootleg)
 Abel Ramos feat. Rozalla — «Where Is The Love»
 Jerome Isma-Ae & Daniel Portman featuring Max’C — «Flashing Lights»
 Tanja La Croix feat. Andy P — «Hard To Handle»
 Flo Rida — «Turn Around (5,4,3,2,1)»
 Housequake feat. Michele David — «Out Of The Dark»
 David Guetta feat. Flo Rida & Nicki Minaj — «Where Them Girls At»
 Enrique Iglesias & Usher feat. Lil Wayne — «Dirty Dancer»
 Sidney Samson vs. Tara McDonald — «Dynamite»
 Junkie XL — «Molly’s E»
 David Guetta feat. Usher — «Without You»
 Erick Morillo & Eddie Thoneick featuring Shawnee Taylor — «Stronger»
 David Guetta feat. Sia — «Titanium»
 Tonite Only — «Haters Gonna Hate» (Nicky Romero 'Out Of Space' Remix)

2012:
 Kelly Clarkson — «What Doesn't Kill You (Stronger)»
 Madonna & Nicki Minaj & M.I.A. — «Give Me All Your Luvin'»
 Eva Simons — «I Don’t Like You»
 Anakyn — «Point Blank» (Nicky Romero Edit)

2013:
 Ludacris & David Guetta & Usher — «Rest Of My Life»
 Calvin Harris feat. Ellie Goulding — «I Need Your Love»
Zedd feat. Hayley Williams — «Stay The Night'»
 R3hab & Lucky Date — «Rip It Up» (Nicky Romero Edit)

2017:
 The Chainsmokers — «Young» (Nicky Romero Remix)
Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya — So Far Away (Nicky Romero Remix)
Linkin Park feat. Kiiara — Heavy (Nicky Romero Remix)
Trilane & YARO feat. Max Landry — Miss Out (Nicky Romero Edit)
StadiumX & Taylr Renee — Howl at the Moon (Nicky Romero Remix)
SWACQ — Love (Nicky Romero Edit)

2018 

 Nicky Romero & Rozes — Where Would We Be (Nicky Romero Edit)
 Afrojack x Jewelz & Sparks — One More Day (Incl. Nicky Romero Extended Remix)

Примітки 

Нідерландські музиканти
Музиканти-електронники